

Toponyme 

Covington est un nom anglais qui peut désigner plusieurs lieux dans le monde :

Aux États-Unis 
 Covington dans le comté de Newton, en  Géorgie ;
 Covington, dans le comté de Fountain dans l'Indiana ;
 Covington dans le comté de Kenton dans le Kentucky ;
 Covington (Louisiane) ;
 Covington (Michigan) ;
 Covington (New York) ;
 Covington (Ohio) ;
 Covington, ville située en Oklahoma ;
 Covington (Tennessee) ;
 Covington (Texas) ;
 Covington (Virginie) ;
 Covington (Washington) ;
  ;
 .

Au Royaume-Uni 
 Covington (Cambridgeshire) ;
 Covington (Lanarkshire) ;
 Covington (Wiltshire).

Patronyme 

 Jazz Covington (née en 1985), joueuse américaine de basket-ball ;
 Joey Covington, batteur de Jefferson Airplane et Hot Tuna ;
 Julie Covington, interprète de la comédie musicale Evita ;
 Syms Covington, assistant du naturaliste Charles Darwin ;
  (1921-1999), tromboniste et chef d’orchestre américain.

Prénom 
 Covington Scott Littleton, professeur d’anthropologie.

Autre 
 Covington Cross, une série américano-britannique.

Homonymie de localités aux États-Unis